! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 146001–146100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 146101–146200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 146201–146300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 146301–146400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 146401–146500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 146501–146600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 146601–146700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 146701–146800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 146801–146900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 146901–147000 [ editare]

Lista planetelor minore (146001-147000)